Мехмед Османоглу:
 Османоглу, Мехмед Абдул-Азиз (1901—1977) — внук Абдул-Азиза, 40-й глава Дома Османов.
 Османоглу, Мехмед Орхан (1909—1994) — внук Абдул-Хамида II, 42-й глава Дома Османов.